Wiktor Jankowski (1808–1869) – polski lekarz
 Wiktor Jankowski (1905–1988) – polski lekarz laryngolog
 Wiktor Jankowski (1900–1940) – polski urzędnik, żołnierz i ofiara zbrodni katyńskiej
 Wiktor Jankowski (1907–1966) – generał major Armii Czerwonej i generał brygady Wojska Polskiego
 Wiktor Jankowski (1913–1996) – rektor Politechniki Poznańskiej (1969–1972) oraz (1983–1984)